El Castell de Ca l'Arnús és un edifici protegit com a bé cultural d'interès local del municipi de Badalona (Barcelonès).

Descripció 
És un edifici aïllat enmig del jardí de Ca l'Arnús, amb un llac navegable, que conjuntament amb l'adjacent parc de Can Soley forma l'actual Parc de Can Solei i Ca l'Arnús.

La torre o castell, de planta quadrada, té planta baixa, pis i golfes. Dues galeries toscanes, d'arcs de mig punt, flanquegen la façana, on l'accés és jerarquitzat per una columnata.

El llenguatge és eclèctic, de base classicitzant, que ornamenta la típica tipologia de mas.

Història 
Evarist Arnús i de Ferrer, financer i promotor d'obres a Badalona com el col·legi de Sant Andreu, comprà el 1851 la finca a Ignasi Llobet i Josefa Oriol per a bastir-hi la seva residència. Fou visitada per la reina Maria Cristina en una estada a Badalona.

Referències

Enllaços externs 

 Castell de Ca l'Arnús, informació de l'Ajuntament

Edificis de Badalona
Patrimoni monumental de Badalona
Ca L Arnus
Casagemes
Edificis eclèctics del Barcelonès